Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Ławrynowicz (1889–1944) – polski bakteriolog
 Antoni Ławrynowicz (1750–po 1796) – polski ksiądz, pedagog i bajkopisarz
 Antoni Ławrynowicz (1918–2012) – polski działacz kombatancki, pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku, weteran II wojny światowej
 Bolesław Ławrynowicz (1892–1971) – łotewski ksiądz rzymskokatolicki, działacz mniejszości polskiej na Łotwie w dwudziestoleciu międzywojennym
 Dariusz Ławrynowicz  (ur. 1979) – litewski koszykarz polskiego pochodzenia
 Julian Ławrynowicz (1939–2020) – polski matematyk i fizyk
 Kazimierz Ławrynowicz (1941–2002) – rosyjski naukowiec, profesor Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, działacz mniejszości polskiej w Kaliningradzie
 Kleofas Ławrynowicz (ur. 1935) – działacz polonijny w Federacji Rosyjskiej, przewodniczący Wspólnoty Kultury Polskiej w Kaliningradzie (1995–2001)
 Krzysztof Ławrynowicz (ur. 1979) – litewski koszykarz polskiego pochodzenia
 Małgorzata Ławrynowicz (ur. 1988) – polska gimnastyczka, olimpijka z Aten 2004
 Marek Ławrynowicz (ur. 1950) – polski pisarz, autor słuchowisk radiowych, scenarzysta filmowy i poeta
 Maria Ławrynowicz – polska botaniczka i mykołlożka
 Mirosław Ławrynowicz (1947–2005) – polski skrzypek
 Paweł Ławrynowicz (ur. 1976) – polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, a także fotograf
 Ryszard Ławrynowicz (ur. 1947) – polski samorządowiec, naczelnik gminy Kołobrzeg (1973–1987), starosta powiatu kołobrzeskiego (1998–2006)
 Witold Ławrynowicz (ur. 1955) – polski historyk, publicysta i pisarz
 Zofia Ławrynowicz (ur. 1964) – polska nauczycielka, samorządowiec, działaczka kulturalna, posłanka na Sejm VII kadencji
 Zygmunt Ławrynowicz (1925–1987) – polski poeta emigracyjny, tłumacz i publicysta
 Krystyna Makowska-Ławrynowicz – polska pianistka, kameralistka, profesor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Akademii Muzycznej w Łodzi
 Ołeksandr Ławrynowycz (ur. 1956) – ukraiński polityk, długoletni minister sprawiedliwości w różnych rządach (2002–2005, 2006–2007, 2010–2013), parlamentarzysta